42175 Yuyang è un asteroide della fascia principale. Scoperto nel 2001, presenta un'orbita caratterizzata da un semiasse maggiore pari a  e da un'eccentricità di 0,1073619, inclinata di 5,24676° rispetto all'eclittica.

Collegamenti esterni 

Yuyang
Corpi celesti scoperti nel 2001